Vijfhuis (Súdwest-Fryslân), een buurtschap in de gemeente Súdwest Fryslân
Vijfhuis (Uden), een wijk in de Nederlandse gemeente Uden

Zie ook
Vijfhuizen (doorverwijspagina)